James Beattie ist der Name folgender Personen:

* James Beattie (Schriftsteller) (1735–1803), schottischer Schriftsteller und Philosoph 
 James Beattie (Fußballspieler) (* 1978), englischer Fußballspieler